Аэно́р (Элеано́р) де Шательро́ (; ок. 1103 — март 1130) — герцогиня Аквитании, дочь , и Данжерозы де Л’Иль Бушар (). Мать Алиеноры Аквитанской.

Биография 

Герцогиня Аквитании. Родилась в Шательро (Вьенн), около 1103 года. Умерла в 1130 году в Тальмонте. В 1121 году Аэнор была выдана замуж за Гильома X Аквитанского, сына Гийома IX Аквитанского, многолетнего любовника её матери.

У них с Гильомом X было трое детей:
 Алиенора Аквитанская (1122–1204), которую считали самой известной и могущественной женщиной Средневековья.
 Петронилла Аквитанская (1125–1151), жена Рауля I, графа Вермандуа;
 Гийом Эгре (умер в возрасте 4 лет);

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Супруги правителей XII века
Родившиеся в 1100-е годы
Герцогини Аквитании